Scholly ist der Familienname folgender Personen:

 Nora Scholly (1905–1965), österreichische Malerin, Kinderbuchautorin und Verlegerin
 Norbert Scholly (* 1964), deutscher Jazzgitarrist